Осоркон — имя нескольких фараонов Древнего Египта из XXI—XXIII династий:

 Осоркон Старший — фараон из XXI династии, правивший ок. 984—978 гг. до н. э.
 Осоркон I — фараон Древнего Египта из XXII династии, правивший ок. 924—889 гг. до н. э.
 Осоркон II — фараон Древнего Египта из XXII династии, правивший ок. 872—837 гг. до н. э.
 Осоркон III — фараон Древнего Египта из XXIII династии, правивший ок. 795—767 гг. до н. э.
 Осоркон IV — фараон Древнего Египта из XXIII династии, правивший ок. 732/730 — 716 гг. до н. э.